Miejscowości w Anglii:
 East Studdal
 West Studdal